Cool, qui signifie littéralement « frais » en anglais, mais signifie également « calme », peut faire référence à plusieurs éléments.

Littérature 
 Cool, un roman de Don Winslow paru en 2012.

Localité 

 Cool, une localité de Californie aux États-Unis ;
 Cool, une localité du Texas aux États-Unis ;
 Cool, un quartier de Rotterdam.

Musique et radio 

 Cool est une chanson de Gwen Stefani extraite de l'album Love. Angel. Music. Baby. :
 Cool est une chanson de Christophe Willem extraite de Prismophonic ;
 Cool, un groupe coréen ayant signé la chanson Analysis Man And Woman de la bande sonore du jeu vidéo Dance Freaks ;
 Cool & Dre, un duo de producteurs de musiciens américains ;
 Cool for August, un groupe de rock canadien ;
 , nom de plusieurs stations de radio ;
 Tré Cool (1972-), le batteur du groupe américain Green Day ;
 Cool jazz, un courant de jazz apparu dans les années 1950 ;
 Cool est la première compilation du groupe japonais SMAP (1995) ;
 Cool est une chanson de Kendji Girac extraite son premier album-éponyme ;
 Madison Park est un duo musical américain composé de DeAnna et James Cool.

Magazine 
 Cool!, un magazine québécois pour adolescentes.

Politique environnementale 
 Cool Biz, une mesure adoptée par le gouvernement japonais afin de combattre le réchauffement climatique.

Logiciel 
 Cool Edit Pro, un logiciel de manipulation de données audio numériques.

Films et séries 
 Steve McQueen était surnommé le « King of cool » ;
 Cool Hand Luke titre original de Luke la main froide, un film américain réalisé par Stuart Rosenberg, sorti en 1967 ;
 Cool World, un film américain réalisé par Ralph Bakshi, sorti en 1992 ;
 Rasta Rockett (Cool Runnings), un film américain réalisé par Jon Turteltaub, sorti en 1993 ;
 Be Cool, un film américain de F. Gary Gray sorti en 2005 ;
 Cool Attitude, série télévisée américaine.

Jeux vidéo 
 Cool Spot, jeu vidéo édité et développé par Virgin Interactive, sorti en 1993.

Patronyme 

 Erika Cool, actrice pornographique belge ;
 Fabien Cool (1972-), gardien de but français ;
 Michel Cool (1956-), journaliste français.

Voir aussi

Références 

Homonymie de localités aux États-Unis